Debbie peut faire désigner :

 Debbie, film sud-africain réalisé par Elmo de Witt, sorti en 1965 ;
 Debbie, album de Damien Saez, sorti en 2004 ;
 un prénom féminin (diminutif du prénom Deborah), porté surtout aux États-Unis.

Références

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom américain